Јењиков може бити:

 Јењиков (Теплице), насељено мјесто у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република
 Јењиков (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република